Тридцать восьмой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 18 сентября 1983 года по 30 апреля 1984 года. Победителем восьмой раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
В связи с проведением олимпиады, было решено отказаться на один сезон от многоэтапного турнира как в высшей, так и в первой лигах, команды провели только четырёхкруговые турниры. Лишь вторая лига по-прежнему проводила межзональные игры. Вторым значимым изменением было ужесточением правил перехода игроков между командами.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 11 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, переходила в первую лигу.
ЦСКА уже после 35-го тура стал недостижим для конкурентов, закончив турнир с новым рекордом – преимуществом 28 очков над вторым призёром. Лишь единственная осечка в 41-м туре не позволила армейцам пройти чемпионат без потерь и повторить рекорд сезона 55/56 годов.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Сергей Макаров (ЦСКА) – 73 очка (36+37)
Владимир Крутов (ЦСКА) – 57 очков (37+20)
Николай Дроздецкий (ЦСКА) – 51 очко (31+20)
Вячеслав Фетисов (ЦСКА) – 49 очков (19+30)
Александр Кожевников («Спартак» Москва) – 47 очков (33+14)
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 45 очков (24+21)
Валерий Брагин («Химик» Воскресенск) – 45 очков (19+26)
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 43 очка (22+21) 
Сергей Шепелев («Спартак» Москва) – 42 очка (21+21)
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 41 очко (15+26)

Лучшие снайперы 
 Владимир Крутов (ЦСКА) — 37 шайб
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 36 шайб
 Александр Кожевников («Спартак» Москва) — 33 шайбы
 Николай Дроздецкий (ЦСКА) — 31 шайба
 Владимир Щуренко («Химик» Воскресенск) — 25 шайб
 Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) — 24 шайбы
 Виктор Шалимов («Спартак» Москва) — 24 шайбы
 Сергей Капустин («Спартак» Москва) — 22 шайбы
 Владимир Ковин («Торпедо» Горький) — 22 шайбы
 Вячеслав Быков (ЦСКА) — 22 шайбы

Лидеры по штрафным минутам 
Игорь Грачёв («Сибирь» Новосибирск) – 65 минут
Андрей Пятанов («Химик» Воскресенск) – 64 минуты
Сергей Лубнин «Ижсталь» Ижевск – 63 минуты
Сергей Тыжных («Ижсталь» Ижевск) – 52 минуты
Владимир Лаврентьев («Спартак» Москва) – 52 минуты
Сергей Карпов («Химик» Воскресенск) – 51 минута
Владимир Ковин («Торпедо» Горький) – 50 минут
Валерий Усольцев («Сибирь» Новосибирск) – 48 минут
Василий Спиридонов («Крылья Советов» Москва) – 47 минут
Михаил Татаринов («Сокол» Киев) – 46 минут

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 В.Губернаторов (Рязань)
 А.Захаров (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 В.Козин (Москва)
 А.Кузнецов (Рига)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Осипчук (Киев)
 А.Федосеев (Новосибирск)
 А.Федотов (Горький)
 А.Якушев (Ленинград)

Факты чемпионата

Переходы 
 В «Спартак» перешёл Илья Бякин («Автомобилист»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матче ЦСКА - «Химик» – 12-0, и «Динамо» Москва - «Сибирь» – 12-1. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Сибирь» – 11-4, и СКА - «Динамо» Москва – 9-6. 
Наименее результативными стали матчи «Трактора» с ЦСКА, московским «Динамо», «Соколом» и СКА, и матч «Спартак» - СКА – одна заброшенная шайба.

Отказ от игр 
Впервые за 17 сезонов не состоялся матч в высшем дивизионе. «Сибирь» отказалась выходить на домашнюю игру 4-го тура 26 сентября с «Торпедо», в день игры по телефону поставив Спорткомитет перед фактом отмены матча по причине «заболевания игроков команды». Запрет отмены матча и разрешение на участие игроков молодёжной команды был проигнорирован, команде защитано техническое поражение.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением первой и трёх последних команд, перешедших соответственно в высшую и вторую лиги, команда вылетевшая из высшей лиги и три лучшие команды второй лиги. Победитель получал право играть в высшей лиге, три последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 21 сентября по 20 апреля. За 8 игр до конца турнира «Кристалл» опережал «Автомобилист» на 5 очков. Но, проиграв с разгромным счётом две личные встречи в 53 и 54 турах, подпустил конкурента вплотную, и уступив в следующей игре в Уфе, упустил первое место. 

Лучший бомбардир – Сергей Столбун (СК им. Урицкого Казань) - 56 шайб.

Вторая лига 
К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме перешедших в первую лигу трёх лучших команд, последней команды прошлого сезона, и расформированного «Локомотива», три худшие команды первой лиги и победитель соревнований КФК.

Предварительный этап 
Игры прошли в двух зонах в 4 круга, и в одной зоне в 6 кругов. По две лучшие команды зон выходили в финал, худшие команды играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона  

Лучший бомбардир – Владимир Шкляев («Звезда» Оленегорск), Сергей Повечеровский («Латвияс Берзс» Рига) - 41 шайба.

Центральная зона  

Лучший бомбардир – Рафаэль Мингазов («Спутник» Альметьевск) - 48 шайб.

Восточная зона 

Лучший бомбардир – Сергей Лантратов («Металлург» Новокузнецк) - 41 шайба.

Финальные игры

За выход в первую лигу 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир. На этот раз сразу два победителя зон не смогли пробиться в первую лигу, в том числе «Луч», третий сезон подряд занимающий четвёртое место.

За право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 6 по 12 апреля в Щёкино. «Машиностроитель», заняв последнее место, должен был покинуть соревнования команд мастеров, но, в связи с тем, что из первой лиги во вторую перешло только две команды («Енбек» был расформирован), был оставлен.

Всесоюзный турнир команд КФК

Предварительные игры 
«Сокол» Новочебоксарск - «Нефтяник» Нижний Одес – 13-0, 5-2, 9-1, 2-0
«Заполярник» Норильск - «Торпедо» Вологда – 5-1, 2-2, 10-4, 5-3
«Таганай» Златоуст - «Факел» Киров – 11-0, 9-3, 22-0, 11-3
«Кеэмик» Кохтла-Ярве - «Балтия» Клайпеда – 5-5, 4-3, 10-4, 3-3
«Горняк» Рудный - «Россия» Краснокамск – 3-2, 2-7, 5-3, 9-1

Финальный турнир 
Матчи прошли со 2 по 8 марта в Брянске. Участвовали победители предварительных игр и хозяева турнира.
Лучший бомбардир – И.Переведенцев («Таганай») - 8 шайб.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1983-84 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1980/1981 - 1984/1985. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1980/1981 - 1984/1985. Справочник. Москва. 2015.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1983—1984
 http://www.hockeystars.ru/art1984.php
 https://ice-hockey-stat.com/viewtopic.php?f=582&t=975

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1983 год в хоккее
1984 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1984 году
Чемпионаты СССР в 1983 году